

Locomozione 

Renault Extra, veicolo commerciale leggero prodotto dalla Renault dal 1986
Extra EA-300, aereo acrobatico

Scienza 

ExTrA (Exoplanets in Transits and their Atmospheres), rete di telescopi per ricerca esoplanetaria

Sport 

Divisional Extra de Fútbol de Uruguay, serie del campionato uruguaiano di calcio

Televisione 

Extra, sceneggiato televisivo del 1976 diretto da Daniele D'Anza
Extra, rotocalco televisivo prodotto da Giovanni Minoli con Sveva Sagramola
Extr@, sit-com educativa prodotta da Channel 4 ed in parte dalla Rai
Mediaset Extra, canale televisivo italiano edito da Mediaset
Rai Extra, canale televisivo tematico gratuito italiano edito dalla RAI
Premium Extra, canale televisivo della piattaforma Mediaset Premium che ospita principalmente i contenuti del pacchetto Premium Reality

Pagine di disambiguazione correlate 
Extras